— ежегодный рейтинг избранных работ в манге, публикуемый с декабря 2010 года в тематической рубрике The Best Manga () японского ежеквартального журнала Freestyle. С 2004 по 2009 год рейтинг публиковался издательством  в виде отдельного издания в формате . Рейтинг, состоящий из десяти работ, формируется посредством опроса критиков, авторов манги, сотрудников книжных магазинов и других людей, работающих в индустрии манги.

При сравнении с Kono Manga ga Sugoi!, ориентированном на более молодую аудиторию читателей, Сюити Оно из журнала Animage написал: «Kono Manga wo Yome! похож на подборку, записанную в блокнот университетского клуба манги».

Список изданий

Список манги, возглавлявшей рейтинг издания

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Freestyle

Появились в 2004 году в Японии
Печатные издания, возникшие в 2004 году
Манга
Рейтинги